Le tournoi de tennis de l'Arkansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Little Rock du 2 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Lou Daniels et Robin White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arkansas
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Arkansas
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en novembre 1987